Good Vibrations steht für:

 Good Vibrations, Lied der Beach Boys (1966)
 Good Vibrations (The-Beach-Boys-Album), Compilation-Album der Beach Boys (1970)
 Good Vibrations – Best of The Beach Boys, Compilation-Album der Beach Boys (1975)
 Good Vibrations: Thirty Years of The Beach Boys, Box-Set-Album der Beach Boys (1993)
 Good Vibrations (Musical), Bühnenshow von Brian Wilson und den Beach Boys (2005)

 Good Vibrations (Marky-Mark-and-the-Funky-Bunch-Lied), Lied von Marky Mark and the Funky Bunch (1991)
 Good Vibrations (Party-Animals-Album), Album der Party Animals (1996)

Film und Fernsehen:
 Good Vibrations (Miniserie), australische Miniserie (1992) 
 Good Vibrations (2012), britisch-irischer Film von Lisa Barros D’Sa und Glenn Leyburn (2012) 
 Good Vibrations – Sex vom anderen Stern (What Planet Are You From?), US-amerikanischer Film von Mike Nichols (2000)

Sonstiges:
 Good Vibrations (Musiklabel), nordirisches Musiklabel
 Good Vibrations (Unternehmen), US-amerikanischer Sexshop und Verlag
 Good Vibrations Festival, australisches Musikfestival